Prečrkovánje cirílice, mišljeno kot prečrkovanje ali transliteracija v latinico, je zamenjava cirilskih črk z latinskimi. 

V uporabi je veliko neformalnih ali samo delno sistematičnih prečrkovanj, kot so nastali glede na razmerje med izvornim jezikom, ki se piše v cirilici (ruščina, srbščina, makedonščina itd) in jezikom uporabnika. 

Tako pišejo priimek ruskega skladatelja Пётр Ильич Чайковский različno v različnih jezikih:
Nemščina : Pjotr Iljitsch Tschaikowski, 
Angleščina: Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 
Francoščina: Piotr Ilitch Tchaïkovski in 
Slovenščina: Pjotr Iljič Čajkovski, (dejansko pa poslovenimo ime v: Peter Iljič Čajkovski).

Prečrkovanje je danes predpisano z različnimi standardi: 
 ISO 9 predpisuje enotno prečrkovanje v posamezne Unicode znake, za razliko od srbskega prečrkovanja, ki uporablja digrafe, oziroma kombinacije osnovnih znakov in diakrititičnih znakov. Preslikava je obojestransko nedvoumna. Po tem prečrkovanju bi zapisali Čajkovskij.
 GOST 7.79-2000 je uradno prečrkovanje, ki ga predpisuje Rusija. Uporablja le osnovne ASCII znake, z uporabo digrafov. Po tem prečrkovanju bi zapisali Chajkovskij.
 Srbsko-hrvaško prečrkovanje, ki je v uporabi tudi v slovenščini. 

Osnove tega pravila je postavil Vuk Stefanović Karadžić in to je () kar v slovenščini pomeni Piši kot govoriš in beri kakor piše. Po tem prečrkovanju bi zapisali: Pjotr Iljič Čajkovski, dejansko pa Petar Iljič Čajkovski.

Zunanje povezave 
 http://www.boutler.de/translit/trans.htmm

 

Cirilica
Pisave